Gams se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Helmut Gams
 K. Walter Gams